Pabna peut faire référence à :
 Pabna, nom d'une race bovine indienne
 Pabna, district du Bangladesh
 Pabna, ville